Cet article recense les sites du patrimoine mondial par pays.

Statistiques 
En août 2021, 194 pays ont ratifié la convention du patrimoine mondial : 190 membres des Nations-Unies, ainsi que les îles Cook, Niue, la Palestine et le Vatican. 3 membres des Nations-Unies ne l'ont pas ratifiée : le Liechtenstein, Nauru et les Tuvalu.

Parmi les pays ayant ratifié la convention, 167 comptent au moins un site inscrit, pour un total de  sites : 897 sites culturels, 218 sites naturels et 39 sites mixtes. 28 pays ne comportent aucun site inscrit.

41 des sites sont transfrontaliers, situés sur au moins deux pays ; 52 sont en péril. 3 sites ont été radiés depuis leur inscription : la vallée de l'Elbe à Dresde en Allemagne, le sanctuaire de l'oryx arabe à Oman et le port marchand de Liverpool au Royaume-Uni

179 pays ont inscrit au moins un site sur la liste indicative, préalable indispensable à une candidature ; au total,  sites sont inscrits sur les listes indicatives nationales. 15 pays n'ont aucune inscription sur leur liste indicative ; 6 d'entre eux n'ont également aucun site inscrit au patrimoine mondial.

Liste

Annexes

Notes et références

Liens internes 
 Listes par continents :
 Liste du patrimoine mondial en Afrique
 Liste du patrimoine mondial en Amérique
 Liste du patrimoine mondial en Asie
 Liste du patrimoine mondial en Europe
 Liste du patrimoine mondial en Océanie
 Autres listes :
 Liste des sites du patrimoine mondial délistés
 Liste du patrimoine mondial en péril
 Liste du patrimoine mondial transfrontalier

Pays
Patrimoine mondial
Destination touristique